Харидаса:
 Харидаса (движение) — индуистское религиозное движение.
 Харидаса Тхакур — гаудия-вайшнавский (кришнаитский) святой.